Luena (dawniej Vila Luso) – miasto i hrabstwo (municipality) w środkowowschodniej Angoli, ośrodek administracyjny prowincji Moxico. 

Według spisu z 2014 roku hrabstwo liczy 357,4 tys. mieszkańców.

Przypisy 
 

Miasta w Angoli